Reset (computer) - het opnieuw opstarten van een computer die reeds aan staat
 Reset button plot - een verschijnsel in continuïteit
 Strategic reset - Amerikaans beleid om de positie in het Midden-Oosten te verstevigen
 Reset (punk) - een Frans-Canadese poppunkband
 Reset (paard) - an Australisch racepaard
 Reset (economie) - het vaststellen van een reference rate
 Reset (manga) - een strip van Tsutsui Tetesua